Сен-Сове́р-де-Монтагю́, Сен-Совер-де-Монтаґю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Ліона, 10 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 516 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1054,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Совер-де-Монтагю на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-де-Монтагю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-де-Монтагю на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-де-Монтагю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-де-Монтагю на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш